PbCrO4 est la formule chimique :
 du Chromate de plomb,
 de la Crocoïte.

Formule brute
en:PbCrO4